Андрей Богословский:
 Богословский, Андрей Александрович (1869—1918) — русский военный священнослужитель; участник русско-японской и Первой мировой войн.
 Богословский, Андрей Георгиевич (в монашестве Андроник; 1845—1928) — епископ Русской православной церкви.